Моравчик, Моравчік () — словацьке прізвище.

Відомі носії:

 Антон Моравчик (1931 —1996) — чехословацький футболіст, учасник ЧС-1958 і Євро-1960;
 Йозеф Моравчик (1945) — політик;
 Любомир Моравчик (1965) — футболіст;
 Міхал Моравчик (1994) — чеський хокеїст;
 Ерне Моравчік (угор. Moravcsik Ernő) — угорський футболіст.